REConceito é o álbum de estreia oficial do grupo de rap Ataque Beliz. Ele foi gravado entre 2006 e 2008, tendo sido lançado em 2009 pela gravadora independente Q-Estúdio. Contém 21 faixas mais uma bônus, e várias participações especiais.

Lista de faixas 

Álbuns de Ataque Beliz
Álbuns de estreia de 2009